Longview Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Longview Heights (Ohio)
 Longview Heights (Texas)
 Longview Heights (Washington)